In 2002 werd het 82ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 13 januari tot 2 juni. Internacional werd kampioen.

Eerste fase
Grêmio, Internacional, Juventude en Pelotas hadden een bye voor de eerste ronde.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Finale eerste fase

Tweede fase

Groep I

Groep II

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Braziliaans competitievoetbal 2002